Pipino es la forma española de un nombre masculino, común entre los francos de la Alta Edad Media (dinastía de los pipínidas o pippinides). En latín es Pippinus, en francés Pépin y en inglés Pippin. Con ese nombre nos podemos referir a:
 Pipino Cuevas, excampeón mundial de boxeo.
 Pipino de Landen, Pipino I o Pipino el Viejo (c. 580-639), mayordomo de palacio de Austrasia y antepasado más remoto conocido de la dinastía Carolingia;
 Pipino de Heristal, Pipino II o Pipino el Joven (c. 653-714), nieto del anterior, mayordomo de palacio de Austrasia y más tarde de todo el Reino Franco, que unificó bajo su mando;
 Pipino III, el Breve (715-768), nieto del anterior, mayordomo de palacio de todo el reino franco y más tarde rey;
 Pipino el Jorobado (769-811), nieto del anterior, primogénito de Carlomagno, pero excluido de la línea de sucesión por haber nacido «antes del matrimonio legal» de sus padres (ilegítimo) y por su deformidad;
 Pipino de Italia (773-810), medio hermano del anterior, rey de Italia;
 Pipino I de Aquitania (797-838), sobrino del anterior, rey de Aquitania; y
 Pipino II de Aquitania (823-c. 864), hijo del anterior, rey de Aquitania.